TV Makelaar (Nederland)
 TV Makelaar (Vlaanderen)